Le mot finition désigne l'action de finir en prenant soin des détails. Finition désigne aussi l'aspect fini d'un objet.

En tant qu'aspect
En construction
 Les finitions, dans la construction, désignent de manière collective les techniques mises en œuvre pour achever le bâtiment: enduits, peintures, chapes, carrelage, etc.
En menuiserie et marqueterie 
 Les finitions sont le ponçage, et l'application de peinture, vernis, cire huile.
En marbrerie

La finition concerne les techniques de ponçage qui vont donner la texture, l'aspect définitif de la surface du marbre.
 ...
En ferronnerie
 ...
Dans l'industrie automobile :
 Les finitions désignent les accessoires, peintures qui donnent un caractère fini à la voiture. Ces finitions peuvent être des options.
Dans l'industrie du cuir
...